В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Ірода Туляганова здобула титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Олена Дементьєва (2-ге коло)
  Єлена Докич (2-ге коло)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Барбара Шетт (чвертьфінал)

 Паола Суарес (півфінал)
 Генрієта Надьова (1-ше коло)
 Анхелес Монтоліо (2-ге коло)
 Патті Шнідер (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open